Богоявленье — многозначный термин:
 Богоявленье — народное название одного из древнейших христианских праздников Богоявление.

Населённые пункты 
 Богоявленье — первоначальное названия села Бавлены в Кольчугинском районе Владимирской области России, в составе Бавленского сельского поселения.
 Богоявленье — деревня в Старицком районе Тверской области, в составе сельского поселения «станция Старица» (до 2012 года входило в Корениченское сельское поселение).

См. также 
Богоявление (значения)